Patiense – abitanti di Los Patios
Patiense – abitanti di Patis
Patiense – abitanti di Paty do Alferes